Леко (град)
 Леко (округ)
 Леко (породица)
 Леко (презиме)